Laurium kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Lávrio, kommunhuvudort, Attika, Nomarchía Anatolikís Attikís,

USA 

 Laurium (ort i USA), Michigan, Houghton County, 

Robotskapade Greklandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar